Александар Јовановић је појам са више значења:
Александар Јовановић (математичар) (1949–2020)
Александар Јовановић (економиста)
Александар Јовановић (политичар)
Александар Јовановић (кошаркашки тренер)
Александар М. Јовановић (1985), српски фудбалер
Александар Г. Јовановић (1992), српски фудбалски голман
Александар С. Јовановић (1992), српски фудбалски голман
Александар Јовановић (генерал)
Александар Јовановић (глумац), познат под надимком Меда
Александар Јовановић (књижевни критичар) (1949–2021), књижевни критичар и професор универзитета

Референце